Sobota ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Sobota (1944–2017), österreichischer Schriftsteller
 Jaroslav Sobota (* 1979), tschechischer Badmintonspieler
 Karl Sobota (1903–nach 1948), österreichischer Politiker (NSDAP)
 Katharina Gräfin von Schlieffen geb. Sobota (* 1956), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Kristian Sobota (* 1988), dänischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Luděk Sobota (* 1943), tschechischer Schauspieler, Bühnenautor und Regisseur
 Waldemar Sobota (* 1987), polnischer Fußballspieler
 Wilhelm Sobota (1924–2016), deutscher Manager

Sobota ist der Name folgender Orte:
 Sobota (Zobten am Bober) in Polen, ein Dorf der Gemeinde Lwówek Śląski
 Sobota (Sonnenfeld), ein Dorf in Polen; siehe Gmina Rokietnica
 Murska Sobota, Stadt in Slowenien

Siehe auch:
 Sobotta